QGM är en treställig förkortning med flera olika betydelser:

En telekommunikationsterm som används vid telegrafitrafik, se Q-förkortningar
Utmärkelsen Queen's Galantry Medal